een station in het openbaar vervoer:
 Bushalte
 Busstation
 Metrostation
 Spoorwegstation
 Tramhalte
 Radio-omroep, een radiostation
 Ruimtestation
 Schijfstation van een computer
 Station (attractie), het station van een achtbaan of (kermis)attractie
 Station (landbouw)
 Weerstation